Lukovo Šugarje je naselje  Općine Karlobag, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 79 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Karlobag